ASB Classic 2003 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах теннисного центра ASB.

Турнир-2003 является 18-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Окленде — с 30 декабря 2002 по 5 января 2003 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анна Смашнова (№ 16 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Элени Данилиду завоёвывает свой 2-й титул на одиночных соревнованиях ассоциации.
 Чо Юн Джон уступает оба своих одиночных финала на турнирах ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Абигейл Спирс выигрывает свой 1-й титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Терин Эшли выигрывает свой первый и единственный титул на парных соревнованиях ассоциации.

См. также 
 ASB Classic

 WTA Тур 2003

 Серия турниров 4-й категории WTA

 Heineken Open 2003

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Новая Зеландия
Теннис
Декабрь 2002 года
Январь 2003 года
2003